Troika – traino a tre cavalli per carrozze o slitte usato in Russia
 Troika – sinonimo di triumvirato
 Troika dell'NKVD – commissione sovietica incaricata di perseguire i dissidenti
 Troika – organismo di controllo informale costituito da Commissione europea, BCE e FMI
 Trojka – danza russa
 Troika – album di Nick D'Virgilio, Neal Morse e Ross Jennings del 2022
 Troika Games – azienda software statunitense